Fan of a Fan — совместный микстейп американских исполнителей Криса Брауна и Tyga, выпущенный 16 мая 2010 года. Альбом полностью был спродюсирован DJ Rockstar, К-Мак, Tha Bizness, Jahlil Beats. В микстейпе также присутствуют Лил Уэйн, Bow Wow, Tyga и Кевин Макколл. Микстейп был 400.000 раз скачан с HotNewHipHop.com и DatPiff.

Tyga также в интервью на MTV сказал, что альбом был записан в течение одной недели.

Список композиций 

Семплы
 «I’m So Raw» — семпл «I’m So Appalled» от Канье Уэста.
 «Holla @ Me» — семпл «Holla at Me» от DJ Khaled.
 «Have It» — семпл «Fireman» от Лил Уэйна.

Альбомы Криса Брауна
Дебютные микстейпы
Микстейпы 2010 года
Альбомы Tyga